Caruso (nazwisko) –
 Caruso (piosenka) –

Zobacz też